Chimica – scienza che studia la composizione della materia a livello subatomico
 Chimica – singolo di Ditonellapiaga e Donatella Rettore del 2022
 Chimica – singolo di Cesare Cremonini del 2022